

Місто
 Карлівка — Полтавська область, Полтавський район (до 17 липня 2020 року — адміністративний центр ліквідованого Карлівського району)
Села:
 Карлівка — Донецька область, Покровський район
Карлівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Карлівка — Миколаївська область, Миколаївський район
Залізниця:
 Карлівка — залізнична станція Південної залізниці
Спорт:
 Карлівка — футбольний клуб міста Карлівки Полтавської області